Никольское сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Нико́льское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальным единицам в Шенкурском районе —  Никольскому сельсовету (с центром в деревне деревня Шипуновская) и Тарнянскому сельсовету (с центром в деревне Рыбогорская).

Административный центр — деревня Шипуновская.

География 

Сельское поселение находится в южной и западной частях Шенкурского района, располагаясь по берегам рек Вага, Марека, Тарня, Сюксюга и Юмзеньга. Крупнейшие озёра в поселении: Келгозеро, Пезозеро, Челмозеро, Еропульское, Чагозеро. Граничит с Шенкурским городским поселением.

Граничит:
 на севере с муниципальным образованием «Шеговарское» и с муниципальным образованием «Верхоледское»
 на востоке с муниципальным образованием «Федорогорское» и с Шенкурским городским поселением.
 на юге с муниципальным образованием «Усть-Паденьгское» и с муниципальным образованием «Верхопаденьгское»

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году. Законом Архангельской области от 2 июля 2012 года № 523-32-ОЗ, были преобразованы путём объединения муниципальные образования «Никольское» и «Тарнянское» — в одно муниципальное образование «Никольское», с административным центром в деревне Шипуновская.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 40 населённых пунктов

См. также 
 Список населённых пунктов Шенкурского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территории муниципального образования — сельского поселения «Никольское»
 О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области 
 Шенкурский район: Подчинённые пункты Никольского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах 
 Шенкурский район: Подчинённые пункты Тарнянского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах 

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Шенкурского района